Hypomyzostoma crosslandi är en ringmaskart som först beskrevs av George Albert Boulenger 1913.  Hypomyzostoma crosslandi ingår i släktet Hypomyzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
crosslandi